Lista ministrów spraw wewnętrznych Niemiec:

Sekretarze stanu ds. wewnętrznych Cesarstwa Niemieckiego, 1879–1918 (niem. Staatssekretäre des Reichsamtes des Innern des Deutschen Kaiserreiches) 
 Karl Hofmann 1879–1880
 Karl Heinrich von Bötticher 1880–1897
 Arthur von Posadowsky-Wehner 1897–1907
 Theobald von Bethmann-Hollweg 1907–1909
 Klemens Delbrück 1909–1916
 Karl Helfferich 1916–1917
 Max Wallraf 1917–1918
 Karl Trimborn 1918

Ministrowie spraw wewnętrznych Rzeszy (niem. Reichsminister des Innern) 1918-1945 
Republika Weimarska (1918-1933)

 Friedrich Ebert (SPD) 1918–1919
 Hugo Preuss (DDP) 1919
 Eduard David (SPD) 1919
 Erich Koch-Weser (DDP) 1919–1921
 Georg Gradnauer (SPD) 1921
 Adolf Köster (SPD) 1921–1922
 Rudolf Oeser (DDP) 1922–1923
 Wilhelm Sollmann (SPD) 1923
 Karl Jarres (DVP) 1923–1925
 Martin Schiele (DNVP) 1925
 Otto Gessler (DDP) 1925 (komisaryczny)
 Wilhelm Külz (DDP) 1926–1927
 Walter von Keudell (DNVP) 1927–1928
 Carl Severing (SPD) 1928–1930
 Joseph Wirth (Z) 1930–1931
 Wilhelm Groener 1931–1932
 Wilhelm Freiherr von Gayl (DNVP) 1932
 Franz Bracht 1932–1933
III Rzesza (1933-1945)
 Wilhelm Frick (NSDAP) 1933–1943
 Heinrich Himmler (NSDAP) 1943–1945
 Wilhelm Stuckart (NSDAP) 1945

Ministrowie spraw wewnętrznych Niemiec (niem. Bundesminister des Innern) – od 1949 
 Gustav Heinemann (CDU) 1949–1950
 Robert Lehr (CDU) 1950–1953
 Gerhard Schröder (CDU) 1953–1961
 Hermann Höcherl (CSU) 1961–1965
 Paul Lücke (CDU) 1965–1968
 Ernst Benda (CDU) 1968–1969
 Hans-Dietrich Genscher (FDP) 1969–1974
 Werner Maihofer (FDP) 1974–1978
 Gerhart Baum (FDP) 1978–1982
 Jürgen Schmude (SPD) 1982
 Friedrich Zimmermann (CSU) 1982–1989
 Wolfgang Schäuble (CDU) 1989–1991
 Rudolf Seiters (CDU) 1991–1993
 Manfred Kanther (CDU) 1993–1998
 Otto Schily (SPD) 1998–2005
 Wolfgang Schäuble (CDU) 2005–2009
 Thomas de Maizière (CDU) 2009–2011
 Hans-Peter Friedrich (CSU) 2011–2013
 Thomas de Maizière (CDU) 2013–2018
 Horst Seehofer (CSU) od 2018–2021
Nancy Faeser (SPD) od 2021

Ministrowie spraw wewnętrznych NRD, 1949–1990 
 Karl Steinhoff 1949–1952
 Willi Stoph 1952–1955
 Karl Maron 1955–1963
 Friedrich Dickel 1963–1989
 Lothar Ahrendt 1989–1990
 Peter-Michael Diestel 1990

Spraw Wewnętrznych